Plaats in Indonesië
 Tropodo (Krian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Tropodo (Waru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java